Усть-Чепе́цкий моги́льник — археологический памятник, древнерусский могильник XII-XV веков.

Усть-Чепецкий могильник располагается недалеко от города Кирово-Чепецка Кировской области, в низовьях реки Чепцы, недалеко от её впадения в Вятку. Рядом с могильником располагается Кривоборское городище.

Могильник был раскопан экспедицией Кировского музея во главе с Л. А. Сенниковой в 1993 году. Было исследовано 22 погребения, располагавшихся пятью рядами. Останки помещались в неглубоких (35-40 см) ямах. Ориентировка погребений — головой на запад. В отдельных могилах найдены следы гробовищ, бересты и коры, а также обломки древнерусской керамики, железная скоба и гвоздь. Судя по особенностям посуды, могильник существовал между XII и XV веками. В пользу ранней даты говорят и языческие пережитки: ритуальное битьё посуды, обломки которой попадали в ходе похорон в могилы, а также признаки культа огня в виде угольков в заполнении ям (ещё более выражены подобные пережитки на Еманаевском могильнике). Такие черты погребального обряда, как использование конструкций из бересты и коры, примеси раковин в керамике свидетельствуют об этнически смешанном (русско-пермском) составе умерших. Этому выводу не противоречит и краниологический анализ нескольких черепов.

См. также 
 Никульчинский могильник
 Покстинский могильник
 Еманаевский могильник

Литература 
 Макаров Л. Д. Русские поселенцы на берегах Вятки (По данным археологических исследований) // Энциклопедия земли Вятской. Т. 4. История. Киров, 1995. С. 81.

Ссылки 
 Макаров Л. Д. Древнерусское население Прикамья в X—XV вв. Автореф. дисс. … д. ист. наук. Рукопись. Ижевск, 2006.
 Макаров Л. Д. Православные памятники Вятской земли XII—XV вв.

Могильники России
Археологические объекты Кировской области
Кирово-Чепецкий район